Rock Castle bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Rock Castle (Tennessee), ID-Nr. 70000619
 Rock Castle (Virginia), ID-Nr. 70000798